Кабесуэла-дель-Валье ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Херте. Занимает площадь 57 км². Население — 2255 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 119 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cabezuela del Valle

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса